Drift oder Driften steht für:
 Drift (Linguistik), langsamer Sprachwandel
 Drift (Messtechnik), eine langsame Änderung eines Merkmals eines Systems, einer Einrichtung oder eines Bauelementes
 Drift (2023), Spielfilm von Anthony Chen
 Langzeitdrift, eine langsam eintretende stetige Veränderung eines Merkmals oder Zustandes ohne Änderung der äußeren Einflüsse
 Nullpunktdrift, eine langsame Verschiebung des Nullpunktes, z. B. in elektronischen Bauelementen und Messgeräten
 Temperaturdrift, die ungewollte zeitliche Veränderung im Verhalten eines Bauelementes oder Gerätes durch Einwirkung der Temperatur
 eine Kurvenfahrtechnik, siehe Fahrtechnik#Untersteuern und Übersteuern
 die Abweichung vom Kurs durch den Wind, siehe Abdrift
 Driftsport, eine Wettbewerbsform im Motorsport
 Abdrift (Pflanzenschutz), das Verlorengehen von Pflanzenschutzmitteln während der Ausbringung
 Eisdrift, die Bewegung des Meereises in eine Hauptrichtung
 Gendrift, genetische Änderungen in Nachfolgegenerationen
 Kontinentaldrift, die langsame Bewegung der Kontinente
 Drift in den Bahnelementen von Planeten, siehe säkular (Astronomie) 
 langsame Mikrobewegungen des Auges, siehe Augenbewegung #Bewegungsarten
 Driften (Film), Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 Drift (Film), ein US-amerikanischer Pornofilm aus dem Jahr 2022

Drift ist der Name folgender Orte:
 Drift (Cornwall), Ort in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 Drift (Kentucky), Ort in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Drift Reservoir, Stausee in Cornwall, Vereinigtes Königreich

Drift ist der Familienname von:
 Chris van der Drift (* 1986), neuseeländischer Rennfahrer

Siehe auch:
 DRIFTS
 Trift
 Drifton